

Niemcy 
2 gminy:
 Harmsdorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg
 Harmsdorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Ostholstein